Ču-šan může být:

 Ču-šan (Chu-pej) – okres v městské prefektuře Š’-jen v provincii Chu-pej;
 Ču-šan (Ťiang-si) – městský obvod v městské prefektuře Ťing-te-čen v provincii Ťiang-si.